Hellersberg ist der Ortsname von

 Hellersberg (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Hellersberg (Ziemetshausen), Ortsteil des Marktes Ziemetshausen, Landkreis Günzburg, Bayern